

Astronomia 
 283277 Faber – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Faber-Castell – azienda tedesca
 Faber – azienda italiana di arredamento
 Faber and Faber – casa editrice britannica
 Sonus faber – azienda italiana produttrice di apparecchiature audio

Persone 
 Al Faber (1951) – ex cestista olandese
 Andrew Faber, pseudonimo di Andrea Zorretta (1978) – scrittore e poeta italiano
 Aschwin Wildeboer Faber (1986) – nuotatore spagnolo di origini olandesi
 Cecilia Bohl de Faber, nota anche con lo pseudonimo di Fernán Caballero (1796-1877) – scrittrice spagnola
 Conrad Faber (1500 circa–1552/1553) – pittore rinascimentale tedesco
 David Faber (1964) – giornalista statunitense
 Donna Faber (1971) – ex tennista statunitense
 Eugeniusz Faber (1939-2021) – ex calciatore polacco
 Ernest Faber (1971) – ex calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo olandese
 François Faber (1887-1915) – ciclista su strada lussemburghese
 Frands Faber (1897-1933) – hockeista su prato danese
 Frederick William Faber (1814-1863) – teologo, scrittore e religioso britannico
 Gastón Faber (1996) – calciatore uruguaiano
 George Stanley Faber, spesso citato come G. S. Faber (1753-1854) – teologo anglicano
 Giovanni Faber, nato Johann Schmidt (1574-1629) – botanico, medico e collezionista d'arte tedesco
 Heike Faber (1965) – attrice e musicista tedesca
 Heinrich Faber (p. 1500-1552) – compositore, cantore è teorico musicale tedesco
 Jacobus Faber Stapulensis, noto anche come Jacques Lefèvre d'Étaples (1450 circa–1536/1538) – presbitero, teologo, umanista, filosofo francese
 John Faber detto il Vecchio (1660-1721) – disegnatore e incisore olandese
 John Faber (1684-1756) – incisore olandese
 Kaspar Faber (1730-1784) – fondatore dell'azienda Faber-Castell
 Klaas Carel Faber (1922-2012) – militare e criminale nazista olandese naturalizzato tedesco
 Mario Faber (1959) – ex giocatore di calcio a 5 olandese
 Martin Faber (1587 circa–1648) – pittore tedesco del XVII secolo
 Matías Faber (1999) – calciatore uruguaiano
 Michael Faber (1939-1993) – calciatore tedesco orientale
 Michel Faber (1960) – scrittore olandese
 Ottilie von Faber-Castell (1877-1944) – imprenditrice tedesca
 Red Faber. propr. Urban Clarence Faber (1888-1976) – giocatore di baseball statunitense
 Sandra Faber (1944) – astronoma e astrofisica statunitense
 Urijah Faber (1979) – lottatore statunitense di arti marziali miste
 Pseudonimo di Fabrizio De André, cantautore e poeta italiano
 Pseudonimo di Jacques Lefèvre d'Étaples, scrittore e teologo francese